Сицилиец:
 Сицилиец — этнохороним, название жителя острова Сицилии. 
 «Сицилиец» () — кинофильм режиссёра Майкла Чимино, вышедший на экраны в 1987 году.
 «Сицилиец» () — роман американского писателя Марио Пьюзо, изданный в 1984 году.
 «Сицилиец, или Любовь-живописец» () — одноактная комедия Мольера, написанная в 1667 году.

См. также 
 Сицилия (значения)